Pila (género) - de gastrópodes
Pila (partido) - um partido político argentino
Pila (dinheiro), nome popular do dinheiro no Sul do Brasil

Localidades 
Pila - uma comuna italiana
Píla (Pezinok) - na Eslováquia
Piła - uma cidade da Polónia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos